Awards peuvent désigner :

 Big Brother Awards ou BBA (en français, Prix Big Brother), est une cérémonie de remise de prix à destination « [des] gouvernements et [des] entreprises… qui font le plus pour menacer la vie privée ».
 Brit Awards récompense musicale délivrée annuellement par la British Phonographic Industry depuis 1977.
 Eclipse Awards récompenses décernées aux meilleurs chevaux de courses américains.
 ENnie Awards, prix récompensant les productions pour les jeux de rôle, et délivrés lors des GenCon.
 Emmy Awards, récompenses de télévision américaine.
 Golden Raspberry Awards parodie de récompense de cinéma créées par John J. B. Wilson en 1981.
 Grammy Awards, récompenses des meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique, créées en 1958.
 J Awards, cérémonie de récompense de la jeunesse guinéenne de 15 à 35 ans.
 Kora Awards, récompenses attribuées dans le domaine musical à des artistes du continent africain.
 Lucie Awards prix décernés annuellement depuis 2003 par la Lucie Foundation à une personnalité qui a accompli dans l'année des réalisations remarquables dans le domaine de la photographie.
 United Nations Awards, récompenses britanniques décernées entre 1949 à 1977 par la British Academy of Film and Television Arts.

Voir aussi